Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Bank of the West Classic 2010 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Stanford (Kalifornien)